Serqueux (Haute-Marne)
Serqueux (Seine-Maritime)